Országok listája a születéskor várható élettartam alapján az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2015-ös tanulmánya szerint, amelyet 2016 májusában publikáltak.

Térképen

Lista 
A lista rendezhető táblázaton. Magyarország a felmérésben az 57. helyen végzett.

Jegyzetek 

Országok rangsorolt listái